Санта-Тереза (порт. Santa Teresa) — многозначный термин; топоним.

 Санта-Тереза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Санта-Тереза — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту. 
 Санта-Тереза — один из районов Рио-де-Жанейро, расположенный в Центральной зоне города. 
 Санта-Тереза — микрорегион в Бразилии; входит в штат Эспириту-Санту.